Die Virginia Pro Championships 2007 fanden vom 27. Januar bis 3. Februar 2007 in Richmond, Virginia in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Vorjahressieger John White erreichte in diesem Jahr das Viertelfinale. Im Endspiel setzte sich der topgesetzte Anthony Ricketts gegen den an Position zwei gesetzten Lee Beachill mit 11:8, 11:7, und 12:10 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Patrick Chifunda einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2007